Dwaryschtschanski Selsawet bezeichnet mehrere Ortschaften in der Republik Belarus:

in der Wizebskaja Woblasz:

 Dwaryschtschanski Selsawet, eine ehemalige Gemeinde in dem Rajon Rassony

in der Hrodsenskaja Woblasz:

 Dwaryschtschanski Selsawet, in dem Rajon Lida

in der Homelskaja Woblasz:

 Dwaryschtschanski Selsawet, ehemaliger Name des Sudkouski Selsawet des Rajon Chojniki, zwischen 1926 und 2009